Ханс-Петер Коппе (; ) — немецкий гребец, выступавший за сборную ГДР по академической гребле в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Москве, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Ханс-Петер Коппе родился 2 февраля 1958 года в Лейпциге, ГДР. Проходил подготовку в местном спортивном клубе при Немецком институте физической культуры (DHfK).

Впервые заявил о себе в гребле в 1975 году, выиграв золотую медаль в распашных рулевых восьмёрках на юниорском мировом первенстве в Канаде. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Австрии одержал победу в зачёте безрульных четвёрок.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — совместно с командой гребцов, куда вошли Бернд Краус, Йёрг Фридрих, Ульрих Конс, Ульрих Карнац, Йенс Добершюц, Уве Дюринг, Бернд Хёинг и рулевой Клаус-Дитер Людвиг, победил в зачёте восьмёрок, опередив преследовавшую команду Великобритании почти на три секунды, и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре.

После московской Олимпиады Коппе остался в составе гребной команды ГДР и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1981 году он побывал на чемпионате мира в Мюнхене, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в программе безрульных четвёрок — в финале его команду опередили экипажи из СССР и Швейцарии.

В 1982 году выиграл серебряную медаль в восьмёрках на мировом первенстве в Люцерне, уступив здесь только экипажу из Новой Зеландии.

На чемпионате мира 1983 года в Дуйсбурге попасть в число призёров не смог, показав в безрульных четвёрках лишь четвёртый результат.

Рассматривался в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, однако Восточная Германия вместе с несколькими другими странами социалистического лагеря бойкотировала эти соревнования по политическим причинам. Вместо этого Коппе выступил на альтернативной регате «Дружба-84» в Москве, где стал серебряным призёром в рулевых четвёрках, пропустив вперёд экипаж из СССР.

По образованию — инженер-механик. Впоследствии работал в строительной индустрии консультантом по страхованию и финансированию.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ханс-Петер Коппе  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре